Łosośna – nieoficjalna nazwa rzeki Wierna Rzeka w Polsce, dopływ Białej Nidy, 
 Łosośna – rzeka w Polsce i Białorusi, dopływ Niemna
 Łosośna - niegdyś wieś w sielsowiecie Podłabienie, w 2008 r. włączona w granice administracyjne Grodna
 Łosośna – stacja kolejowa w Grodnie
 Łosośna – nieczynny przystanek kolejowy w Łosośnej Wielkiej
 Łosośna - inna nazwa majątku Karolin w ekonomii grodzieńskiej

Zobacz też 
 Łosośna Wielka
 Łosośna Mała
 Stalag 324 w Łosośnie